Вчи́тельська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вчительська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вчительська вулиця — вулиця в місті Одеса.

Вулиці